Lifou – największa i najliczniej zamieszkana wyspa w archipelagu Wysp Lojalności w Nowej Kaledonii
 Lifou – gmina w Nowej Kaledonii położona na wyspie o tej samej nazwie

Zobacz też